Marockos damlandslag i fotboll representerar Marocko i fotboll på damsidan. Dess förbund är Marockos fotbollsförbund.

Se även 
 Marockos herrlandslag i fotboll

Referenser

Noter 

Fotboll i Marocko
Fotbollslandslag